Caspar Reuvens (1793-1835), Nederlands buitengewoon hoogleraar in de archeologie
 Jan Reuvens (1763-1816), Nederlands jurist en politicus tijdens de patriottentijd
 K.A.D. "Reuvens", Leids dispuut voor Klassieke archeologie